Die Liste italienischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den italienischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft 
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

In einer zweiten Tabelle sind historische italienische Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts gelistet.


Allgemeines 

Im Nahschach sind 14 Großmeister, 44 Internationale Meister (darunter mit Marina Brunello, Elena Sedina und Olga Zimina drei Frauen), 3 Großmeisterinnen der Frauen und 3 Internationale Meisterinnen der Frauen für den italienischen Schachverband spielberechtigt. Drei Großmeister, zwei Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen sind nicht mehr für den italienischen Schachverband spielberechtigt, drei Ehren-Großmeister, acht Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen sind bereits verstorben. 

Im Fernschach haben 17 italienische Spieler den Titel eines Großmeisters, 33 den eines Verdienten Internationalen Meisters, 46 den eines Internationalen Meisters (darunter als einzige Frau Alessandra Riegler), 3 den eines Großmeisters der Frauen und 4 den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind zwei Großmeister und drei Internationale Meister bereits verstorben. Fabio Finocchiaro gewann die 25. Fernschachweltmeisterschaft, Alessandra Riegler die sechste Fernschachweltmeisterschaft der Frauen. Die Fernschach-Europameisterschaft gewannen Bela Toth, Alfio Scuderi, Giampiero David, Ugo Fremiotti, Gabriel Cardelli und Ettore D'Adamo.

Die italienische Einzelmeisterschaften wurde 78 mal, die italienische Meisterschaft der Frauen 45 mal ausgespielt. Rekordmeister ist Stefano Tatai mit zwölf Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschied Rita Gramignani mit neun Titeln am häufigsten für sich.

Weitere vier italienische Spieler erreichten vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen italienischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen italienischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine italienische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. August 2021.

Historische Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts

Siehe auch 
 Liste der italienischen Meister im Schach

Weblinks 

 Übersicht italienischer Meister beim italienischen Schachverband (italienisch, bis 2015)
 Übersicht italienischer Meisterinnen der Frauen beim italienischen Schachverband (italienisch, bis 2015)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Italien
Italien